Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra é um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Foi fundado em 4 de janeiro de 1974, situada no bairro de Antônio Bezerra. O Estação, como é conhecido, manda seus jogos no Estádio Presidente Vargas.

Uniformes 

As cores do uniforme da Estação são o vermelho, o azul e o branco. O 1º uniforme é formado por: camisa listrada na vertical azul, branco e vermelho, calção e meiões azuis.

O 2º uniforme é composto por uma camisa branca com detalhes azuis e vermelhos, calção azul e meiões vermelhos.

Diretoria 
José Odécio Marques Santos - Diretor Presidente
Francisco Odálio Ripardo da Silva - Diretor Vice-Presidente
Hilda Eulária Marques dos Santos - Diretora Secretária
Marcelo Cunha da Paz - Diretor Administrativo
Antonio Moreira de Luna - Diretor de Futebol
Sérgio Ricardo Silva Rodrigues - Coordenador de Futebol
Antonio Pereira Gomes - Diretor de Patrimônio
Anderson da Silva Bezerra - Supervisor de Futebol
Marcos Augusto Marques Ferreira - Diretor de Esporte Amador
Alexandre Wallacy Santos da Guia - Tesoureiro
Gilberto Moreira Feliciano - Contador

Ligações externas 
 https://www.escudosfc.com.br/ce.htm Escudo do Clube
 https://www.escudosfc.com.br/images/estacao_ce.jpg Escudo do Clube

Clubes de futebol do Ceará
Esporte de Fortaleza
Clubes de futebol fundados em 1974
Fundações no Ceará em 1974